Јастреб се може односити на:

 Јастребови (породица)
 Јастребови
 Јастреб (птица)
 Јастреб (ваздухопловна једрилица)
 Јастреб (Даниловград)